Specula är ett släkte av snäckor. Specula ingår i familjen Cerithiopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Specula